Ханни:
 Ханни, Йоханнес-Андреас Яанович (1957—1982) — советский серийный убийца и каннибал.
 Ханни, Сирли (род. 1985) — эстонская биатлонистка, член сборной Эстонии по биатлону.
 Ханни, Софиан (род. 1990) — алжирский футболист, полузащитник.
 Ханни Эль Хатиб — американский музыкант, автор песен, певец.